Grman ist der Familienname folgender Personen:

 Michal Grman (* 1982), slowakischer Eishockeyspieler
 Milan Grman (* 1969), tschechoslowakischer Tischtennisspieler